The Revolution Will Not Be Televised – singolo di Gil Scott-Heron del 1971
 The Revolution Will Not Be Televised – album di Gil Scott-Heron del 1974
 The Revolution Will Not Be Televised – film-documentario del 2003